Magellan, een Amerikaanse band
 Ferdinand Magellaan (1480-1521), een Portugese ontdekkingsreiziger
 Magellan, een Amerikaanse ruimtesonde uit 1989 die de planeet Venus in kaart bracht met behulp van radar
 Magellan-telescopen, twee optische telescopen in Chili
 Giant Magellan Telescope, een geplande maar nog niet voltooide telescoop in Chili